Шалоты — название населённых пунктов в России:

 Шалоты — деревня в Аларском районе Иркутской области.
 Шалоты — деревня в Нукутском районе Иркутской области.